

Aziende
 Henkel – azienda chimica tedesca

Persone
 Andrea Henkel – ex biatleta tedesca
 Hans-Olaf Henkel – politico tedesco
 Heike Henkel – ex altista tedesca
 Henner Henkel – tennista tedesco
 Kim Henkel – sceneggiatore, produttore cinematografico, regista e attore statunitense
 Manuela Henkel – ex fondista tedesca
 Rainer Henkel – ex nuotatore tedesco
 Roy Henkel – hockeista su ghiaccio canadese